Плотава — название населённых пунктов в России:

 Плотава — село в Алейском районе Алтайского края.
 Плотава — село в Баевском районе Алтайского края.
 Плотава — разъезд в Благовещенском районе Алтайского края.
 Плотава — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Плотава — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.

См. также 
Платава